Frente Patriótica de Ruanda

 Desportos
Federação Paranaense de Rugby
Federação Paulista de Rugby
Federação Portuguesa de Rugby
Federação Portuguesa de Remo

Desambiguações de siglas